Víctor Sánchez puede hacer referencia a:

Víctor Manuel Sánchez del Real (23 de noviembre de 1969, Ceuta, España), político, empresario y comunicador;
Víctor Sánchez del Amo (23 de febrero de 1976, Madrid, España), futbolista;
Víctor Sánchez Espinoza (21 de mayo de 1950, Chiautla, Puebla, México),  Arzobispo; o
Víctor Sánchez Mata (8 de septiembre de 1987, Rubí, España), futbolista del Real Club Deportivo Español.